Rømø — ilha dinamarquesa no mar de Wadden
San Francisco de los Romo — município do estado de Aguascalientes, México
Romoos — comuna da Suíça, no cantão de Lucerna

Desambiguações de topônimos